Польниковское сельское поселение — муниципальное образование в северо-западной части Почепского района Брянской области. 

Административный центр — деревня Польники.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенного Супрягинского сельсовета и части Польниковского сельсовета.

Население

Населённые пункты 

Законом Брянской области от 1 августа 2017 года № 65-З, 13 августа 2017 года были упразднены, как фактически не существующие, посёлки Стрелица и Ульянов Гай.

Примечания 

Муниципальные образования Почепского района
Сельские поселения Брянской области